Аргедас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Наварра.

Расположен в 260 км на северо-восток от испанской столицы — Мадрида и в 70 км на восток от Памплоны.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры